San José el Potrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José el Potrero, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón, 
 San José el Potrero, Delstaten Mexiko, ort, Sultepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar